Abrostola trigemina är en fjärilsart som beskrevs av Werneburg 1864. Abrostola trigemina ingår i släktet Abrostola och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
trigemina